Léon Charpentier peut désigner :

 Léon Charpentier (1859-1945), homme politique français ;
 Léon Charpentier (1862-1928), poète et dramaturge français.